Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Grčkoj.

Povijest
Grčka je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori